An heiligen Wassern steht für:

 An heiligen Wassern (1932), deutscher Spielfilm von Erich Waschneck 
 An heiligen Wassern (1960), Schweizer Spielfilm